Puchar Kontynentalny kobiet (ang. Ladies COC) – zawody w skokach narciarskich organizowane przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Puchar powstał w 2004. Do sezonu 2011/2012 były to zawody najwyższej rangi w skokach kobiet.

O rozgrywaniu PK zadecydował FIS podczas kongresu w Miami. Terminarz pierwszej edycji ustalono na posiedzeniu w Villach. W kalendarzu uwzględniono zawody dotychczas zaliczane do FIS Ladies Winter Tournee. Pierwszy w historii konkurs PK kobiet odbył się 23 lipca 2004. Zawody wygrała Daniela Iraschko. Klasyfikację generalną pierwszego sezonu PK wygrała Anette Sagen, zdobywając 1020 punktów (o 280 więcej niż druga w klasyfikacji Lindsey Van).

Żeby wyniki poszczególnych zawodów były zaliczane do klasyfikacji generalnej, muszą wystartować skoczkinie z przynajmniej 5 krajów. W konkursie PK mogą startować wszystkie zawodniczki, które posiadają kod FIS (FIS Code). Każdy kraj może wystawić do konkursu 10 zawodniczek. Dodatkowa kwota startowa dla reprezentacji gospodarzy wynosi 10.

W każdym sezonie odbywają się dwie serie COC – letnia i zimowa. Do sezonu 2007/2008 nie było podziału na klasyfikacje letnią i zimową.

Polskie skoczkinie w COC zadebiutowały 9 sierpnia 2006 podczas zawodów w Pöhla, w składzie: Gabriela Buńda i Joanna Gawron (pod opieką trenera Kazimierza Bafii). Gawron była 49., a Buńda 53.

Triumfatorki

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej 
Stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej według państw 
Stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Konkursy indywidualne

Najwięcej zwycięstw w konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Uwzględniono zawodniczki z co najmniej dwoma zwycięstwami. Stan po zakończeniu sezonu 2019/2020.

Najwięcej miejsc na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego  
Stan po zakończeniu sezonu 2019/2020.

Zobacz też 
 Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich